Гвахардо има више значења:

 Гвахардо (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гвахардо (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Гвахардо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику